Mare er det latinske ord for "hav".

Ordet kan også henvise til:

Personer 
 Ahmed Marzooq, også kendt som Mare, fodboldspiller og generalsekretær Maldiverne Olympiske Komité
 Mare Winningham, amerikansk skuespiller og sanger
 Olindo Mare, en amerikansk fodboldspiller
 Walter de la Mare, engelsk forfatter

I Rumænien 
 Baia Mare, en kommune i Rumænien
 Sânnicolau Mare, by i Timis Amt, Rumænien
 Satu Mare County, er et amt (judeţ) i Rumænien
 Vânju Mare, en by i Mehedinti Amt, Rumænien
 Tarnava Mare floden, en flod i Rumænien
 Someşul Mare floden, en flod i Rumænien

Andre anvendelser 
 Marekatte, en gruppe primater
 Mare (band), en eksperimenterende band på Hydra chef Records
 Kraken Mare, en stor mængde væske på Saturns måne Titan
 Mare Moscoviense, et månehav i Moscoviensebasinnet.
 Mare Insularum, et mareområde på Månen,
 Lunar mare på dansk Månehav, en slette af plateaubasalt Jordens måne
 Maire, Holland, også kendt som Mare, tidligere landsby i Zeeland, Holland
 Märe, et bjerg i Berner Alperne i Schweiz
 Mare, et overnaturligt, som regel kvindeligt væsen
 Mare Nostrum, et andet navn for Middelhavet
 Mares Leg, eller Mares Laig, en pistol første gang brugt i den fiktive tv-serienWanted: Dead or Alive
 Weston-super-Mare, en by i North Somerset, England